Entalophora är ett släkte av mossdjur. Entalophora ingår i familjen Entalophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Entalophora